Яноконодон () — вид вымерших ранних млекопитающих из отряда Eutriconodonta, обитавших во времена нижнемеловой эпохи ( назад) на территории современного Китая. Типовой и единственный в роде Yanoconodon.

Яноконодоны представляли собой небольших существ не слишком мощного сложения, имевших в длину около 13 сантиметров. Скорее всего, они питались насекомыми, червями и другими мелкими беспозвоночными и, вероятно, вели ночной образ жизни, скрываясь от динозавров. Как и большинство ранних млекопитающих, они имели растопыренные в стороны короткие лапы с когтями, предназначенными для рытья.

Систематика 
Учёные не пришли к единому мнению о систематике рода Yanoconodon — при описании его включили в семейство Jeholodentidae отряда Eutriconodonta, позже появись данные о включении его непосредственно в отряд.

Кладограмма, взятая из работы Мартина и коллег 2015 года, показывает эволюционные связи в отряде Eutriconodonta:

Комментарии к кладограмме

Примечания 

Eutriconodonta
†
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2007 году
Фоссилии из меловых отложений Китая